A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1951-ben 14 csapat küzdött a bajnoki címért. Az MTK miután két évig Textiles néven szerepelt, újra nevet váltott ezúttal Budapesti Bástya néven szerezte tizenhatodik bajnoki címét.Az MTK utoljára 1936/37-ben volt bajnok, tehát 14 évet kellett várnia erre a bajnokságra! A Ferencváros TC Budapesti Kinizsi néven szerepelt a bajnokságban.

Végeredmény 

A bajnok Budapesti Bástya játékosai
Gellér Sándor (25) – Kovács II József (25), Börzsei János (25), Lantos Mihály (25) – Kovács I Imre (25), Zakariás József (25) – Sándor Károly (25), Hidegkuti Nándor (25), Palotás Péter (25), Szolnok István (25), Kovács IV István (21).
Játszott még: Kárász Endre (14), Gondos Tibor (5), Hegedűs András (4), Bosánszky Jenő (1), Peller Béla (1).
Edző: Bukovi Márton
Az ezüstérmes Budapesti Honvéd SE játékosai
Grosics Gyula (25) – Rákóczi László (25), Patyi Mihály (21), Városi György (21) – Bozsik József (24), Bányai Nándor (21) – Budai II László (23), Kocsis Sándor (26), Horváth István (19), Puskás Ferenc (21), Babolcsay György (22).
Játszott még: Budai I László (15), Tóth III Ferenc (11), Bárfy Antal (9), Bártfai Vilmos (4), Lóránt Gyula (4), Gyulai László (2), Garamvölgyi Ágoston (2), Herédi Ernő (1), Lennert Ferenc (1), Vad István (1).
Edző: id. Puskás Ferenc
A bronzérmes Bp. Dózsa játékosai
Henni Géza (21) – Balogh Sándor (24), Horváth Károly (24), Sólyom János (23) – Fürjes Imre (22), Várhidi Pál (12) – Egresi Béla (26), Virág István (26), Deák Ferenc (14), Szusza Ferenc (26), Tóth Mihály (26).
Játszott még: Fejes László (13), Kirádi Ervin (10), Várnai Lajos (9), Gulyás Géza (k.) (7), Fábián Zoltán (5), Nagymarosi Mihály (5), Samus Lajos (5), Halasi Béla (3), Farsang Endre (2), Szűcs Sándor† (1), Kajos András (1).
Edző: Opata Zoltán (tavasszal, 13), Jávor Pál (ősszel, 13)

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok